

Кріпосний Зілаїр — річка в Башкортостані, права притока Сакмари
 Кріпосний Зілаїр — присілок, Баймацький район, Башкортостан